Немцо́в мост:

 Немцов мост — другое название Большого Москворецкого моста в Москве, предложенное Михаилом Касьяновым в память о политике Борисе Немцове, убитом на этом мосту 27 февраля 2015 года. Название получило определённое распространение, хотя не было принято властями.
 «Немцов мост» — народный мемориал на Большом Москворецком мосту в Москве, спонтанно возникший на месте убийства политика Б. Е. Немцова, а также сообщество волонтёров, постоянно поддерживающих мемориал.
 «Немцов мост» — телемарафон памяти Бориса Немцова, состоявшийся на телеканале «Дождь» на сороковой день со дня убийства политика. Среди участников и ведущих были многие известные музыканты, политики, писатели, журналисты, деятели искусств.

Примечания